Ве́нды (), также винды и они же вене́ды — средневековое германское собирательное название всех соседних немцам славян. К настоящему времени название закрепилось за всеми полабскими славянами и в более узком значении — за лужицкими сербами и кашубами. Исторически полабские славяне образовывали три племенных союза: лужичане (сорбы) на юге, лютичи (вильцы, велеты) в центральных областях и бодричи (ободриты, ререги) на северо-западе.

Венеды 

Германское слово «венды» восходит к венедам, или восточным венетам (; ) — племенной группе, известной с I до VI в. и упоминаемой древними историками Геродотом, Помпонием Мелой, Плинием Старшим, Тацитом, Клавдием Птолемеем, Иорданом. Античные авторы локализировали венедов к востоку от Вислы — от балтийского побережья до Карпат и низовьев Дуная. Опираясь на эти источники, многие исследователи считают венедов непосредственными предками древних славян VI—VIII веков. Гипотезы о связи восточных венетов с ещё более древними южными, или адриатическими, венетами, а также с кельтскими западными венетами или с германскими венделами (вандалами), остаются дискуссионными.

История вендов 
В хрониках Фредегара славянское население государства Само, отделившегося в 623 году от аварского каганата, названо вендами. В 630 году венды ограбили франкских купцов, проезжающих через их территорию, что вызвало карательный рейд Дагоберта I. В ответ венды опустошили Тюрингию.

Попытку завоевания вендов, а именно сорбов (лужицких сербов), предпринял Карл Великий, но отправленное им войско было уничтожено саксами. Таким образом было положено начало натиску германских феодалов на славян, известное как Дранг нах Остен — «Натиск на восток». В IX веке часть земель вендов-сорбов на непродолжительное время вошла в состав Великой Моравии.

Набеги вендов на германские территории случались до тех пор, когда император Генрих I Птицелов не начал крупномасштабное наступление на вендские славянские племена, обратив их в своих данников. Покорённые германцами венды, впрочем, продолжали сопротивление и неоднократно поднимали восстания — некоторые, как в 983 году, имели временный успех, но большинство подавлялись завоевателями.

С 1040-х годов приблизительно до 1129 года существовала раннефеодальная Вендская держава (Ободритское княжество), объединявшая племенные союзы ободритов, лютичей и часть поморян для отражения агрессии саксов и датчан. В 1050-х годах его князь Готшалк активно проводил завоевательную политику на соседних землях славян: часть лютичей и глиняне были обложены данью. При нём строились новые грады, церкви и монастыри. По просьбе князя были назначены епископы в Мекленбург, Ольденбург и Ратцебург. В 1066 году знать возглавила движение против христианского окружения князя: Готшалк был убит, а миссионеры и обращённые в христианскую веру изгнаны или казнены.

Младший сын Готшалка Генрих на рубеже XI—XII веков укрепил государство. Ему платили дань бризане и стодоране. Генрих переехал с семьёй из Мекленбурга в Старый Любек, который уже при Генрихе превратился в раннегородской центр с поселениями купцов и ремесленников. Новая столица стала резиденцией для христианских священников. После смерти Генриха начались междоусобицы. С конца XII века на основе Ободритского княжества развивались находившиеся в зависимости от саксонского герцога Ростокское, Мекленбургское и другие княжества, которые управлялись потомками ободритского князя. В XIII веке эти княжества подверглись германизации.

В 1068/1069 году немецкие рыцари разрушают вендское святилище Ретра. Религиозный центр язычников-вендов перемещается в город Аркону — столицу племени руян, входившего в состав союза ободритов, которому долгое время, до короля Вальдемара I, платила дань Дания. Но через столетие, в 1168 году, король Вальдемар I Великий и епископ Абсалон в конце концов уничтожили Аркону, низвергнув идола бога Святовита.

В 1147 году состоялся Вендский крестовый поход (Wendenkreuzzug), в котором приняло участие 150-тысячное германо-польское войско под предводительством Генриха Льва. Пунктом сбора войск саксонских князей при участии польских и датских феодалов стал Магдебург. Первой жертвой крестоносцев стал вендский Мальхов и Хафленберг, где были разорены языческие святилища, затем Дымин и Щецин. Покорив языческие славянские племена ободритов и лютичей, крестоносцы заставили их принять христианство; массовое уничтожение славянского населения облегчило процессы ассимиляции и колонизации немецкими поселенцами.

Титулатура датских монархов включала слова «король вендов и готов», а шведских с 1540 по 1973 годы — «наследный король шведов, готов и вендов» (; в латинском варианте, что примечательно — вандалов, ).

Название вендов 

У франков так назывались все полабские славяне. На протяжении Средних веков немцы обобщённо называли вендами все соседние с ними славянские народы (кроме, вероятно, чехов и поляков): лужичан, лютичей, ободритов, поморян, кашубов, силезцев и словенцев.

В датских летописях под именем «венды» обычно фигурируют полабские славяне, и поморяне, в частности руяне, с которыми вел войны датский король Вальдемар I Великий.

В Германии это название сохранилось в употреблении до наших дней. В настоящее время вендами немцы называют лужичан — потомков коренного славянского населения Германии, и иногда кашубов — потомков поморян.

Большое число слов с корнем -венд- встречалось в землях востока Германии: вендхаус, вендберг, вендграбен (могила), винденхайм (родина), виндишланд (земля вендов) и т. д.

В высоком и позднем Средневековье слово «Венд» часто выполняло функцию фамилии жителей германских государств Заэльбья славянского происхождения.

Подробней об истории вендов смотрите статью полабские славяне, лужицкие сербы, кашубы.

Топонимы 

 Вендебург (город вендов)
 Вендорф (село вендов) город в немецкой Померании.
 Вендорф (село вендов) город в немецкой Саксонии.

Галерея

См. также 
 Венеты
 Вандалы (народ)
 Венды (Ливония)
 Вендская держава
 Руяне
 Поморяне
 Лютичи
 Лужичане
 Ободриты
 Князья ободритов
 История лужичан
 Рюсенская культура
 Хвалимцы
 Крестовый поход против славян
 Винета

Примечания

Литература 
 Адам Бременский, Гельмольд из Босау, Арнольд Любекский. Славянские хроники / Пер. с лат. И. В. Дьяконова, Л. В. Разумовской. — М.: СПСЛ; Русская панорама, 2011. — 584 с. — (MEDIÆVALIA: средневековые литературные памятники и источники). — ISBN 978-5-93165-201-6.
 Гильфердинг А. Ф. История балтийских славян. — М.: Русская панорама, Русско-Балтийский информационный центр «БЛИЦ», 2013. — 704 с. — (Возвращенное наследие: памятники исторической мысли). — ISBN 978-5-93165-227-6.
 Павинский А. И. Полабские славяне в борьбе с немцами. VIII—XII вв. — М.: Книжный дом ЛИБРОКОМ, 2015. — 178 с. — (Академия фундаментальных исследований: история). — ISBN978-5-397-04989-4 (Ориг. изд.: СПб., 1871).
 Успенский Ф. И. Первые славянские монархии на Северо-Западе. — СПб.: Изд-во Слав. благотвор. комитета, 1872. — 266; XIII с.
 Херрман Йоахим. Ободриты, лютичи, руяне / Пер. с нем. Г. С. Лебедева // Славяне и скандинавы: Сб. / Под ред. Е. А. Мельниковой. — М.: Прогресс, 1986. — С. 338—359.

Ссылки 
 Статья в энциклопедии «Кругосвет»

Западные славяне
История славян
История славян с IV века по IX век